Oleguer (nom), nom propi masculí d'origen germànic 
 Oleguer de Barcelona (Barcelona, 1060 ? - 1137), bisbe de Barcelona i arquebisbe de Tarragona venerat com a sant 
 Oleguer d'Ametller i Pescio (Barcelona s. XVIII), advocat filipista 
 Oleguer Huguet Ferré (Vilaplana 1914- Reus 1996), escriptor i poeta català 
 Oleguer Junyent i Sans (Barcelona, 1876 – 1956) pintor i escenògraf català.
 Oleguer Miró i Borràs (Manresa, 1849 -1926), erudit i metge 
 Oleguer Presas i Renom (Sabadell, 1980), futbolista català